Le Gévaudan peut faire référence à...

Histoire 

 Gévaudan, région historique correspondant à l'actuel département de la Lozère
 Comté de Gévaudan, ancienne province du royaume de France (voir aussi la liste des comtes de Gévaudan)
 Baronnies du Gévaudan, subdivisions de l'ancienne province du Gévaudan
 Bête du Gévaudan, une bête monstrueuse qui sévit au

Géographie 
 Gévaudan, micro-région naturelle française située au sud de la Margeride
Communauté de communes du Gévaudan, intercommunalité située en Lozère
 Gévaudan, village de Lozère situé sur la commune de Rieutort-de-Randon
 Gévaudan, hameau situé sur la commune de Barrême dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Sport 
 Tour du Gévaudan une course cycliste.